Nazwa miejscowości w Polsce: 
 Oblasy – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Janowiec 
 Oblasy – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Koniecpol